Duqu ist:

 ein Nachfolger von Stuxnet, siehe Stuxnet#Duqu;
 die Großgemeinde Duqu (杜曲镇) im Kreis Linying der Stadt Luohe in der chinesischen Provinz Henan, siehe Duqu (Linying).